Zaz:
 Zaz — французская певица.
 Zaz — дебютный студийный альбом французской певицы Zaz.
 Zaz — компьютерная игра.

См. также